Чемпионат Республики Беларусь по футзалу 2012/2013 (официально — XVIII чемпионат Республики Беларусь по футзалу) прошел с 28 октября 2012 года по 8 мая 2013 года. В чемпионате участвовали 8 клубов, турнир прошел в три круга.

Календарь туров 
 1 тур — 26-28 октября 2012, Гомель, Дворец игровых видов спорта
 2 тур — 21-23 декабря 2012, Минск, СК «Динамо»
 3 тур — 25-27 января 2013, Пинск, СК «ПолессГУ»
 4 тур — 15-17 февраля 2013, Брест, УСК «Виктория»
 5 тур — 8-10 марта 2013, Барановичи, СК «Атлант»
 6 тур — 29-31 марта 2013, Гомель, СК «Локомотив»
 7 тур — 18-20 апреля 2013, Брест, УСК «Виктория»
 «Золотой матч» — 8 мая 2013, Минск, СК «Динамо»

Турнирная таблица

«Золотой матч»

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футзалу

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала

Чемпионаты Белоруссии по футболу в залах